Centenario peut faire référence à :

Lieux 

Centenario, localité d'Argentine,
Centenario (Uruguay),
, localité de Basse-Californie, au Mexique,
Plaza Centenario, gratte-ciel de Sao Paulo,
Stade Centenario, stade à Montevideo, en Uruguay,
Stade Centenario (Armenia), stade à Armenia, en Colombie.

Autres 
Lamborghini Centenario
 Radio Centenario, station radiophonique de l'Uruguay,

Voir aussi